Тюдор ():

Кино;
 «Тюдоры» — телесериал о периоде правления короля Англии Генриха VIII (Великобритания-США-Ирландия-Канада, 2007—2010)

Носители фамилии;
 Тюдор — представитель королевской династии Тюдоров (см. также категорию Тюдоры)
 Тюдор, Дэвид (1926—1996) — американский пианист и композитор экспериментальной музыки.
 Тюдор, Мэри (1673—1726) — английская аристократка, незаконнорожденная дочь короля Карла II.
 Тюдор, Уилл (род. 1987) — английский актёр.
 Псевдоним
 Элизабет Тюдор — псевдоним писателя-фантаста Лалы Гасановой (род. 1978) 
 Энтони Тюдор (наст. имя Уильям Кук, 1908—1987) — английский танцовщик, балетмейстер и педагог

 Техника
 Avro Tudor — британский пассажирский самолёт, производившийся в 1945—1948 годах